Vincent Jansz. van der Vinne (Haarlem, 1736 – 1811) va ser un pintor neerlandés, besnet de Vincent Laurensz. van der Vinne.

Biografia 
Segons el centre d'història de l'art Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) va ser alumne de son pare, Jan Laurentsz van der Vinne, que pintava flors per als cultivadors de bulbs de Haarlem. El 1754 va entrar a formar part del gremi de pintors de Sant Lluc de Haarlem (Sint-Lucasgilde, en neerlandés). És conegut pels seus dibuixos de paisatges a l'estil italià i els seus bodegons de flors, encara que també va fer tapissos.

Va ser el primer conservador d'art del Museu Teyler entre el 1778 i 1785. Pieter Teyler van der Hulst al seu testament va estipular que «un pintor o un altre amant de les arts i les ciències» hauria de viure a casa seva, més tard anomenada Fundatiehuis. La seva tasca seria la de mantenir els llibres a la biblioteca i les altres col·leccions (medalles, gravats i dibuixos) i catalogar i conservar-los. També va ser el gerent de la casa i, posteriorment, del museu. Vincent van der Vinne va ser el primer gerent del Museu Teyler, establint el seu estudi a l'edifici Fundatiehuis. Van der Vinne, però, després d'una discussió amb Martinus van Marum va deixar el seu lloc, que va ser ocupat per Wybrand Hendriks.

Arbre genealògic dels Van der Vinne

Obra 
Vincent Jansz van der Vinne és conegut per les seves decoracions senceres d'habitacions, encara que de les que va fer per a la Fundació Teyler se'n conserven una petita part. A la casa número 90 – 92 del carrer Gedempte Oude Gracht (Haarlem) s'hi conserva una sèrie de decoracions de paret que simbolitza les quatre estacions tal com va ser pintada el 1776. Actualment és una botiga de mobles oberta al públic.

Referències

Enllaços externs 

 Van der Vinne al web del Museu Teyler 
 Vincent Jansz van der Vinne a artnet
 Vincent Jansz. van der Vinne, Biografisch Portaal 

Persones de Haarlem
Pintors neerlandesos del segle XIX
Artistes amb obra al Museu Teyler
Morts a Haarlem
Pintors d'Holanda Septentrional